Ana Jagellón de Hungría y Bohemia, también llamada Ana Jagellón (Buda —actual Budapest—, 23 de julio de 1503 - Praga, 27 de enero de 1547), fue por su matrimonio con Fernando I de Habsburgo, Reina de Romanos y Reina  de Hungría y Bohemia (1526-1547) por derecho propio. Era hermana de Luis II de Hungría e hija de Vladislao II de Hungría, también rey de Bohemia.

Biografía

Primeros años y compromiso matrimonial
Ana Jagellon nació en 1503 en la corte húngara de Buda, como hija del rey Vladislao II de Hungría y de su esposa Ana de Foix-Candale. Vladislao II había asumido en 1490 el trono húngaro tras haber sido llamado al reino por la nobleza para ocupar el puesto vacante. Ahí estableció su nueva corte, desde donde gobernó Bohemia, reino del cual también era soberano.
 
La nodriza de Anna fue Ursula Pemfflinger, la esposa del juez de la ciudad de Buda. En febrero de 1505 la influyente noble Eduviges Piast, viuda del conde Esteban Szapolyai, quien fue Nádor de Hungría, pidió la mano de la pequeña princesa para su hijo el conde Juan Szapolyai de 16 años de edad. Habiendo ganado enorme poder, la familia de los Szapolyai intentó establecer, en muchas ocasiones, lazos familiares con la familia real Jagellón. Sin embargo, el rey Vladislao II rechazó la proposición de Eduviges (casi una década después, en 1512, la noble húngara consiguió que su hija Bárbara Szapolyai se convirtiese en esposa del rey Segismundo I Jagellón el Viejo de Polonia, hermano de Vladislao II de Hungría).

El 19 de julio de 1505 comenzaron las negociaciones matrimoniales con el emperador Maximiliano I de Habsburgo, formalizando el casamiento de Ana con uno de los nietos del emperador: el archiduque Fernando de Habsburgo. A pesar de que en octubre de ese mismo año los aristócratas húngaros y el alto clero se reunió en Rákos y decidió que, en caso de morir el rey sin herederos varones, el trono húngaro no sería heredado por los Habsburgo a través del matrimonio con la princesa Ana. Pero en marzo de 1506, Vladislao II envió emisarios para firmar un tratado que inhabilitaba las decisiones de la nobleza húngara y formalizaba el matrimonio de Ana y Fernando, así como que, de nacer un hijo varón (en ese momento la reina consorte Ana de Foix-Candale estaba embarazada), este hijo se casaría con María de Habsburgo, hermana de Fernando. A los pocos meses nació el que será posteriormente Luis II de Hungría y el compromiso de matrimonio se confirmó. La madre de los dos príncipes húngaros murió en el parto, el 26 de julio de 1506, dejándolos huérfanos. En noviembre de 1507 se firmó el pacto definitivo de los dos matrimonios y ambos príncipes húngaros mantuvieron cortes separadas, compuestas por nodrizas y demás sirvientes reales que en su tiempo eran parte de la corte de su fallecida madre.

El 19 de julio de 1515 se llevó a cabo el encuentro real de Viena de las Casas Habsburgo y Jagellón, al que asistieron los reyes Segismundo I de Polonia, Vladislao II de Hungría y Maximiliano I del Sacro Imperio. En este evento también se volvió a ratificar el acuerdo y en el domo de San Esteban protomártir el monarca comprometió a sus nietos con los húngaros. En Hungría la nobleza no aceptó fácilmente este compromiso con los Habsburgos, y por ejemplo el noble Emerico Perényi paseó por las calles de la ciudad de Bratislava montado en su carruaje gritando y protestando, pues en algún momento también había sido considerado él como un posible pretendiente a la mano de la princesa Ana.

Tan solo meses después del encuentro real, murió  Vladislao II en 1516, ascendiendo al trono su hijo como Luis II de Hungría (quien había sido coronado en su infancia para asegurar su sucesión tras la muerte del rey). Poniendo en práctica el compromiso matrimonial, Ana fue llevada a Tirol en 1517, donde vivió con su cuñada María de Habsburgo hasta su matrimonio en 1521. Por medio de esta unión matrimonial se logró que Hungría y Bohemia quedasen bajo el dominio de los Habsburgo, ya que el hermano de Ana, el rey Luis II de Hungría, murió en 1526 sin descendencia en la Batalla de Mohács y quedó ella como única descendiente en la línea de sucesión.

Proclamada reina de Hungría y Bohemia con su marido, nunca llegará a ser emperatriz, pues muere con 43 años a los tres días de nacer su hija Juana, debido seguramente a fiebre puerperal. Un caso muy similar al que le sucedió a su madre.

Matrimonio e hijos
De su matrimonio con Fernando nacieron quince hijos:

 Isabel de Habsburgo (9 de julio de 1526 - 15 de junio de 1545). Archiduquesa de Austria, casada con Segismundo II Jagellón, Rey de Polonia.
 Maximiliano II de Habsburgo (Viena, 31 de julio de 1527 - Ratisbona, 12 de octubre de 1576), casado con su prima hermana María de Austria y Portugal, hija de Carlos I.
 Ana de Habsburgo (7 de julio de 1528 - 16/17 de octubre de 1590), casada con Alberto V de Baviera.
 Fernando II de Austria (14 de junio de 1529 - 24 de enero de 1595). Conde de Tirol, casado con Filipina Welser y Ana Catalina Gonzaga de Mantua.
 María de Habsburgo (15 de mayo de 1531- 11 de diciembre de 1581), casada con Guillermo V de Cleves el Rico.
 Magdalena de Habsburgo (14 de agosto de 1532 - 10 de septiembre de 1590), monja.
 Catalina de Habsburgo (15 de septiembre de 1533 - 28 de febrero de 1572). Archiduquesa de Austria, casada con Segismundo II Jagellón, Rey de Polonia.
 Leonor de Habsburgo (2 de noviembre de 1534 - 5 de agosto de 1594), casada con Guillermo Gonzaga de Mantua.
 Margarita de Habsburgo (16 de febrero de 1536 - 12 de marzo de 1567), monja.
 Juan de Habsburgo (10 de abril de 1538 - 20 de marzo de 1539).
 Bárbara de Habsburgo (30 de abril de 1539 - 19 de septiembre de 1572), casada con Alfonso II de Ferrara.
 Carlos de Habsburgo (Viena, 3 de junio de 1540 - Graz, 10 de julio de 1590). Archiduque de Austria, Duque de Estiria, de Carintia y de Carniola y Conde de Goritz y del Tirol. Casado con María Ana de Baviera. Ambos eran padres del emperador Fernando II.
 Úrsula de Habsburgo (24 de julio de 1541 - 30 de abril de 1543).
 Elena de Habsburgo (7 de enero de 1543 - 5 de marzo de 1574), monja.
 Juana de Habsburgo (24 de enero de 1547 - 10 de abril de 1578). Archiduquesa de Austria, casada con Francisco I de Médicis, Gran Duque de Toscana. Una de sus hijas fue María, esposa del rey Enrique IV de Francia.

Descendencia matrilineal 
Lo más notable de este personaje es su descendencia matrilineal, que dio muchos monarcas europeos, como por ejemplo: 

En primera generación, Maximiliano II de Habsburgo y Carlos II de Estiria; 

En segunda generación, Guillermo V de Baviera, María de Médicis y Leonor de Médicis, duquesa de Mantua; 

En tercera generación, Ana de Habsburgo, reina de Polonia y Suecia, Fernando II de Habsburgo, Leopoldo V de Habsburgo, Margarita de Austria-Estiria, Felipe III de España, Constanza de Habsburgo, María Magdalena de Austria, Gran duquesa de Toscana, Luis XIII, rey de Francia, Isabel de Borbón, reina de España, Cristina de Francia, duquesa de Saboya, Gastón de Francia, duque de Orleans, Enriqueta María de Francia, reina de Inglaterra y Leonor Gonzaga; 

En cuarta generación Vladislao IV Vasa, rey de Polonia, María Ana de Habsburgo, Felipe IV de España, María Ana de España, Fernando de Austria, Cardenal Infante, Juan II Casimiro Vasa, Rey de Polonia-Lituania, Juan Alberto Vasa, Obispo de Cracovia, Carlos Fernando Vasa, Duque de Opole, Alejandro Carlos Vasa, Ana Catalina Constanza Vasa, María Cristina de Médici, Fernando II de Médici, Giovan Carlo de Médici cardenal, Margarita de Médici duquesa de Parma, Ana de Médicis Condesa del Tirol, Leopoldo de Médicis, cardenal, Baltasar Carlos de Austria, María Teresa de Austria, Luisa Cristina de Saboya, Francisco Jacinto de Saboya, Carlos Manuel II de Saboya, Margarita Yolanda de Saboya, Duquesa de parma, Enriqueta Adelaida de Saboya, Carlos II de Inglaterra, María Estuardo, princesa de Orange, Jacobo II de Inglaterra y Enriqueta Ana Estuardo, duquesa de Orleans;

En quinta generación, Luis XIV de Francia, Felipe I de Orleans, Fernando IV de Hungría, Mariana de Austria, Leopoldo I de Habsburgo, Claudia Felizitas de Habsburgo, Luis, el Gran Delfín, Maximiliano II Manuel de Baviera, Guillermo III de Inglaterra, María Luisa de Orleans y Ana María de Orleans;

En sexta generación, Margarita Teresa de España, Felipe Próspero de Austria, Carlos II de España, María Adelaida de Saboya y María Luisa Gabriela de Saboya;

En séptima generación, María Antonia de Austria, Luis XV de Francia, Luis I de España y Fernando VI de España, 

En octava generación José Fernando de Baviera.

Ancestros

Bibliografía
Bertényi, I., Diószegi, I., Horváth, J., Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó.
Engel Pál, Kristó Gyula, Kubinyi András. (2005) Magyarország Története 1301- 1526. Budapest, Hungría: Osiris Kiadó.

Casa de Jagellón
Reinas consortes de Bohemia del siglo XVI

Reinas consortes de Hungría del siglo XVI
Húngaras del siglo XVI
Fallecidas por parto